Kopu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kõpu (ort i Estland), Viljandi län, Kõpu vald,

Finland 

 Kopu (ö i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar